Menter ist der Name von

 Joseph Menter (1808–1856), deutscher Violoncellist und Musikpädagoge
 Sophie Menter (1846–1918), deutsche Pianistin und Musikpädagogin; Tochter von Joseph Menter